Zachloroú (en ) est un village de Grèce-Occidentale situé dans le Péloponnèse, près d'Aigion. Il n'y passe aucune route, seulement la pittoresque ligne de chemin de fer à crémaillère de Diakofto à Kalavryta.

Voir aussi

Liens externes 
 Photo du village

Village dans le Péloponnèse
Village en Grèce-Occidentale
Achaïe